Imbeense – abitanti di Imbé de Minas
Imbeense – abitanti di Imbé